Malus ×xiaojinensis — вид растений из рода  семейства . Ранее считался разновидностью яблони ягодной. Вид описан в 1983 году китайскими ботаниками Минхао Чэн и Нингун Цзян. Международное научное название и китайское название ( сяо цзинь хай тан) яблоня получила по уезду Дзэнлха (Сяоцзинь, Xiaojin) Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в провинции Сычуань. Другое китайское название ( дао чэн хай тан) яблоня получила по уезду Дабба (Даочэн) в составе Гардзе-Тибетского автономного округа в западной части провинции Сычуань. Распространена яблоня в дикорастущем виде в западной части провинции Сычуань (уезды Дзэнлха, 2800—3000 м, Баркам, 2700 м и Лисянь, 2600 м) и северо-западной части провинции Юньнань в Китае. Является гибридом, вероятно, Malus toringoides × M. kansuensis.

Синонимы 
Синонимы:

Примечания 

Яблоневые
Флора Китая